Jovac je lahko:
 Jovac, Vladičin Han (Srbija)
 Jovac, Dvor (Hrvaška)
 Jovac, Ćuprija (Srbija)